Tappelkeim ist ein deutscher Ortsname:
 Tappelkeim [„Klein Tappelkeim“], Ort im Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen, nach 1945 untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Tappelkeim [„Groß Tappelkeim“], Ort im Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, seit 1945: Tapilkajmy in der Gmina Bartoszyce, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen